Ferenczy Endre (1912–1990) történész
 Ferenczy Endre (1947–2016) jogász

Jegyzetek